Fankhänel ist der Familienname folgender Personen:

 Heinz Fankhänel (1927–1995), deutscher Entomologe
 Udo Fankhänel (* 1965), deutscher Fußballspieler